Freiheitsunion ist eine deutsche Übersetzung der Namen folgender Parteien:

 die polnische Unia Wolności (UW)
 die tschechische Unie svobody (US), auch „Freiheitliche Union Tschechiens“, siehe Unie svobody – Demokratická unie